Witold Kasperski ist der Name folgender Personen:

* Witold Kasperski (Politiker) (1909–1975), polnischer Politiker
 Witold Kasperski (Fußballspieler) (* 1949), polnischer Fußballspieler